Calvário é um lugar da freguesia de Balazar, na Póvoa de Varzim, que no censo de 2001 tinha 108 habitantes.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Balazar (Póvoa de Varzim)